Юссу́ф Фофана́ (; родился 10 января 1999, Париж) — французский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной Франции. Серебряный призёр чемпионата мира 2022 года.

Клубная карьера 
Фофана выступал за ряд футбольных академий в Париже, включая «Эсперанс Пари», «Ред Стар» и «Дранси», пока не стал игроком академии «Страсбура» 21 февраля 2017 года. 24 августа 2018 года дебютировал в основном составе «Страсбура» в матче французской Лиги 1 против «Лиона». 17 сентября 2018 года Юссуф подписал профессиональный контракт со «Страсбуром». 19 января 2019 года забил свой первый гол за клуб в матче чемпионата против «Монако».

Карьера в сборной 
Фофана выступал за национальные сборные Франции по футболу до 19 и до 20 лет.

15 сентября 2022 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам впервые вызвал Юссуфа для участия в матчах Лиги наций УЕФА 2022/23 против сборных Австрии и Дании. 22 сентября дебютировал в матче против Австрии, выйдя в стартовом составе. 9 ноября был включён в официальную заявку сборной Франции для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Статистика выступлений

Статистика игр за сборную

Матчи за сборную 

Итого: 1 матч / 0 голов; 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Монако»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Монако»